Петрич () — город в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Петрич. Находится примерно в 70 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 28 902 человека. Петрич — второй по численности населения город в области, после Благоевграда. Расположен в Петрической котловине на юго-западе Болгарии, неподалёку от границы с Грецией (город по ) и Македонией, у северных склонов гор Беласица. Около города течёт река Луда Мара, приток Струмешницы.

Высота над уровнем моря: 130—305 метров, климат переходно-средиземноморский. Средняя годовая температура +13,9 °C, средняя январская температура +2,6 °C, средняя температура в июле +25,6 °C. Среднее количество осадков — 670 мм, максимум зимой — 204 мм, а минимум летом — 103 мм. Зима почти бесснежна, а лето достаточно жаркое.

История 
По результатам археологических раскопок в ближайших окрестностях, установлено ряд древних поселений фракийцев, а также связывается локализация античного города Гераклея Синтика с местом Кожух, находящемся в 10 км к северо-востоку от современного города. Первые поселения на месте Петрича появились в X—XI веках, а значимым населённым пунктом и региональным центром стал в XII—XIV веках.

В состав Первого Болгарского царства Петричский край был присоединён в 837 году в результате войны хана Персиана с Византией.

Население

Известные жители 
 Александр Унев — болгарский учитель и революционный деятель ВМОРО. В 1907—1908 учебном году был учителем французского языка в училище в Петриче. Здесь он возглавлял префектуры руководящего органа организации.
 Ванга (31.01.1911—11.08.1996) — якобы ясновидящая.
 Катя Паскалева (1945-2002) — болгарская актриса театра и кино.
 Кирил Георгиев (р.1965) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Кирил Терзиев (р.1993) — борец-вольник, бронзовый призёр Олимпиады-2008.
 Эвелина Николова (род.18.01.1993) — болгарская спортсменка по женской вольной борьбе.

Города-побратимы 
  Истра, Россия
  Миовени, Румыния
  Серре, Греция

Примечания

Галерея

Ссылки 

 Снимки на Петрич 
 Официален сайт на община Петрич 
 Описание от 1891 г. на град Петрич и казата му от Васил Кънчов 
 Трето основно училище «Гоце Делчев» — Петрич